×Laeliocattleya Hsin Buu Lady — грекс гибридного рода ×Laeliocattleya, подтрибы Laeliinae, трибы Epidendreae, подсемейства Epidendroideae, семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Lc. Соответственно сокращенное название грекса: Lc. Hsin Buu Lady.

Грекс создан в Тайване в результате скрещивания Laelia anceps, Sophronitis coccinea (syn. Cattleya coccinea), Sophronitis milleri (syn. Cattleya milleri), Cattleya dowiana, Cattleya mossiae, Sophronitis cinnabarina (syn. Cattleya cinnabarina) и нескольких неизвестных видов.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве и селекции красивоцветущих гибридов каттлейной группы.

Биологическое описание 
Растения средних размеров. Побег симподиального типа.

Ризома короткая. Псевдобульбы однолистные, плотно расположенные.

Листья плотные, тёмно зелёные, суккулентные.

Цветки 9—10 см в диаметре, обладают приятным ароматом. Формой близки Laelia anceps. Лепестки и чашелистики яркого малинового цвета. Губа красная с жёлтым.

Родословная 
По данным The International Orchid Register

В культуре 
Температурная группа — от тёплой до умеренной.

Сезон цветения зима—весна, некоторые культивары способны цвести два раза в год, зимой и в конце лета.

Агротехника см. статьи: Каттлея и Лелия обоюдоострая.

Известные культивары 
 Lc. Hsin Buu Lady 'YT' AM/AOS (88 баллов Американского орхидного общества)

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии × Laeliocattleya Hsin Buu Lady на сайте flickr.com

Комнатные растения
L